267-я дивизия:
 267-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году, уничтожена под Мясным Бором летом 1942 года
 267-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована осенью 1942 года 
 267-я пехотная дивизия (Третий рейх)  
 267-я штурмовая авиационная дивизия
 

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#267. divizija